La Copa Davis 1972 fue la 61.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 13 al 15 de octubre de 1972. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Rumania por 2 a 3.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona América A

Zona América B

Zona Este

Zona Este A

Zona Este B

Zonaespaña  Europa

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1972